Peter Vieregge (* 1966) ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Seit 2006 ist er als Dozent für Gründungsmanagement an der privaten Fachhochschule University of Applied Sciences Europe (früher Business and Information Technology School) in Iserlohn tätig.

Nach dem Abitur 1986 studierte Peter Vieregge zwischen 1988 und 1994 Geographie, Politikwissenschaft, Wirtschaftspolitik, Publizistik und Germanistik an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, das er als Diplom-Geograph und mit der Promotion zum Dr. phil. abschloss. Anschließend arbeitete er bis 1999 für eine Unternehmensberatung, ehe er geschäftsführender Gesellschafter bei ExperConsult Wirtschaftsförderung und Investitionen wurde. 2001 gründete er schließlich die Dr. Vieregge GmbH, eine Beratungsgesellschaft für Regionalmarketing und Unternehmensentwicklung mit Sitz in Balve. Er ist Vizepräsident des IT-Dachverbands networker NRW.

1999 nahm Peter Vieregge erstmals einen Lehrauftrag im Fachbereich Volkswirtschaftslehre an der Universität Dortmund wahr, wo er Seminare im Bereich Raumwirtschaftspolitik hielt. Zwischen 2005 und 2011 war er als Professor für Gründungsmanagement an der privaten BiTS Iserlohn tätig, an der er weiterhin einen Lehrauftrag wahrnimmt. Er gründete dort das Forschungsinstitut für Regional- und Clustermanagement, das sich mit der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Regionen befasst.

Einzelnachweise 

Ökonom (21. Jahrhundert)
Unternehmensberater
Hochschullehrer (University of Applied Sciences Europe, Standort Iserlohn)
Deutscher
Geboren 1966
Mann